Radvaň může označovat:
 Radvaň – místní část Banské Bystrice
 Radvaň nad Dunajom – obec v okrese Komárno na Slovensku
 Radvaň nad Laborcom – obec v okrese Medzilaborce na Slovensku
 Čiližská Radvaň – obec v okrese Dunajská Streda na Slovensku

Podobné názvy 
 Radvan – rybník v okrese Benešov